Гемола́крия () — выделение крови вместе со слезами. Цвет выделяющейся жидкости может варьироваться от слабо окрашенного до тёмно-красного. Может сопровождаться кровотечением из носа и кожи головы, головной болью.

Гемолакрию могут вызвать опухоли слёзных желез и протоков, травмы, инфекции и другие заболевания. Существует вид гемолакрии при котором происходит внутриглазное кровоизлияние. У женщин репродуктивного возраста гемолакрию может вызывать гормональный дисбаланс.

Примечания

См. также 
 Гематидроз
 Лё Шиффр — персонаж фильмов о Джеймсе Бонде, страдающий гемолакрией

Офтальмология